Dvorský ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Dvorský (* 1978), Entwickler und Designer für Computer- und Videospiele
 Michel Dvorsky oder M. Dvorsky, ein Pseudonym des Komponisten Józef Hofmann
 Peter Dvorský (* 1951), slowakischer Opernsänger (Tenor)
 Petr Dvorský (* 1966), tschechischer Jazzmusiker
 Rudolf Antonín Dvorský (1899–1966), tschechischer Sänger, Komponist, Verleger und Big Band-Leader